Algèbre de Boole peut désigner :
 algèbre de Boole, nommée en l'honneur du Britannique George Boole (1815-1864), une structure algébrique utile en particulier en logique mathématique ;
 algèbre de Boole, en informatique et en électronique, le calcul algébrique sur l'algèbre de Boole (au sens précédent) B des deux valeurs de vérité de la logique classique, et plus généralement l'étude des fonctions de Bn dans B, appelées fonctions booléennes ou, en électronique, fonctions logiques :
 l'article fonction logique étudie ces fonctions du point de vue de la conception des circuits logiques (électronique et informatique),
 l'article fonction booléenne étudie ces fonctions de Bn dans B d'un point de vue plus algébrique, utile en cryptologie et en théorie des codes.

Note